Les Landslake Lions sont un club féminin néerlandais de basket-ball basé à Landsmeer. Le club appartient à l'Eredivisie, le plus haut niveau du championnat néerlandais.

Historique

Palmarès 
 Champion des Pays-Bas : 2007, 2010, 2012, 2013, 2016
 Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas : 2006

Entraîneurs successifs

Joueuses célèbres ou marquantes

Liens externes 
  Site officiel

Club féminin de basket-ball aux Pays-Bas
Club sportif dans la province de Hollande-Septentrionale
Landsmeer